Brian Shaw (1928-1992) – ballerino britannico.
 Brian Shaw (1966) – cestista e allenatore statunitense.
 Brian Shaw (1982) – strongman statunitense.